San Quintín oder San Quintin bezeichnet:
 San Quintín (Baja California), Ort in Baja California, Mexiko
 San Quintín (Baja California Sur), Ort in Baja California Sur, Mexiko 
 San Quintín (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 San Quintin (Abra), Ort in der Provinz Abra, Philippinen
 San Quintin (Pangasinan), Ort in der Provinz Pangasinan, Philippinen
 San-Quintín-Gletscher in Chile
 San-Quintin-Kängururatte (Dipodomys gravipes), Nagetier